Claude Champagne (ur. 1891, zm. 1965) – kanadyjski kompozytor
 Claude Champagne (ur. 1947) – kanadyjski duchowny katolicki, biskup Edmundston